Gobo (Wakayama) — cidade japonesa da província de Wakayama
GoboLinux — distribuição do sistema operacional Linux
Berimbau — instrumento musical também chamado gobo